Simson steht für:

 Simson, biblischer Held aus der Richterzeit
 Simson von Sens (um 1150–um 1230), französisch-jüdischer Gelehrter
 Simson (Unternehmen), ehemaliger deutscher Fahrzeug- und Waffenhersteller
 eine Variante des Vornamens Samson, siehe→ Samson (Vorname)
 Radschlepper Simson, Hochseeschlepper von 1854 der Reederei Johann Lange, von 1857 bis 1928 beim Norddeutschen Lloydt

Simson ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Simson (1835–1916), deutsche Frauenrechtlerin
 August von Simson (1837–1927), deutscher Jurist
 Bernhard von Simson (1840–1915), deutscher Historiker
 Clara von Simson (1897–1983), deutsche Naturwissenschaftlerin und Politikerin
 Eduard von Simson (1810–1899), deutscher Jurist und Politiker, 1879 erster Präsident des Reichsgerichts
 Ernst von Simson (1876–1941), deutscher Jurist und Politiker

 Helmut Simson (1916–2013), deutscher Politiker (SPD); von 1974 bis 1976 Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
 Kadri Simson (* 1977), estnische Politikerin
 Marianne Simson (1920–1992), deutsche Schauspielerin
 Matthew Simson (* 1970), britischer Kugelstoßer
 Moses Simson (1808–1868), deutscher Unternehmer und Mitbegründer der Suhler Simsonwerke
 Otto von Simson (1912–1993), deutscher Kunsthistoriker
 Paul Simson (1869–1917), deutscher Historiker und Gymnasialprofessor
 Robert Simson (1687–1768), schottischer Mathematiker und Geometer
 Rolf Simson (1924–2006), deutscher Sänger
 Sergei Hohlov-Simson (* 1972), estnischer Fußballspieler
 Wilhelm Simson (* 1938), deutscher Chemiker und Wirtschaftsmanager
 Wolfgang Simson (* 1959), deutscher evangelikaler Theologe, Gemeindegründer, Verleger und Autor

Siehe auch:
 Samson
 Simpson
 Simson-Hospiz
 Simsen